Tango (attractie)
Tango (bier)
Tango (dans):
Argentijnse tango
Ballroomtango
Tango (muziek) - de muziek die hoort bij de dans tango
Tango (drank) - een mix van bier en grenadine
Tango CV - een Nederlandse keten van benzinestations
Tango (1970) - een film uit 1970
Tango (1980) - een film uit 1980
Tango (1993) - een film uit 1993
Tango (1998) - een film uit 1998
Tango Desktop Project - een reeks van designrichtlijnen en set computericonen, kortweg Tango
Tango (telecom) - een Luxemburgse GSM-operator
Stadler Tango - een type tram van Stadler Rail
Tango (provincie) - een voormalige provincie van Japan
Tango (Stravinsky) - een compositie van Igor Stravinsky
T (letter) - aangeduid met tango in het internationale spellingsalfabet
Adidas Tango - de officiële wedstrijdbal tijdens het FIFA Wereldkampioenschap voetbal 1978 in Argentinië